Bliss (engl. für „Glückseligkeit“) steht für:
 Bliss (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bliss (Mondkrater), nach Nathaniel Bliss benannter Mondkrater
 Bliss-Symbole, Form der unterstützten Kommunikation
 Bliss (Bild), Standard-Hintergrundbild des Desktops unter Windows XP
 Bliss (Computervirus), Computervirus im Betriebssystem Linux
 Norwegian Bliss, ursprünglich vorgesehener Name für das Kreuzfahrtschiff Norwegian Joy
 Fort Bliss, Raketentestgelände der US Army in Texas
 Bliss (Schiff), Motoryacht von Evan Spiegel

Filme:
 Bliss – Im Augenblick der Lust, US-amerikanischer Spielfilm (1997)
 Bliss (1995), Dokumentarfilm des russisch-ukrainischen Regisseurs Vitali Manski (1995)
 Bliss (2019), Spielfilm von Joe Begos
 Bliss (2021), US-amerikanischer Science-Fiction-Dramafilm von Mike Cahill

Bands:
 Bliss (US-amerikanische Band)
 Bliss (dänische Band), internationales Chillout-Projekt
 Bliss (britische Band)
 Bliss (schweizerische Band), Schweizer A-cappella-Gruppe
 Sear Bliss, ungarische Band

Musikkultur:
 Bliss Corporation, italienisches Team von Musikproduzenten
 Bliss (Oper), Oper von Brett Dean
 Bliss (EP), EP der schwedischen Bluesrock-Band Blues Pills
 Bliss, Album (CD) der Französin Vanessa Paradis (2000)
 Bliss, Song des Komponisten Juan María Solare (2013)
 Bliss, Song der britischen Rockband Muse (Band) aus dem Album Origin of Symmetry

Unternehmen:
 E. W. Bliss Company, US-amerikanisches Unternehmen
 Stratton-Bliss Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bliss (Arkansas), White County – nicht mehr existent
 Bliss (Idaho), Gooding County
 Bliss (Kalifornien), Yuba County – nicht mehr existent
 Bliss (Kentucky), Adair County
 Bliss (Michigan), Emmet County
 Bliss (Missouri), Washington County
 Bliss (Nevada), Humboldt County
 Bliss (New York), Wyoming County
 Bliss (Tennessee), Decatur County – nicht mehr existent
 Bliss Corner (Massachusetts)
 Bliss Corners (Rhode Island)

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bliss Brook, Fließgewässer im Bristol County, Massachusetts
 Bliss Lake, See im Alcona County, Michigan
 Bliss Pond Number Three, See im Mohave County, Arizona
 Bliss Pond Number Two, See im Mohave County, Arizona

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Bliss Building, Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000497
 Bliss Park, Saginaw, Michigan, ID-Nr. 95001424
 Abiah Bliss House, Rehoboth, Massachusetts, ID-Nr. 83000625
 Daniel Bliss Homestead, Rehoboth, Massachusetts, ID-Nr. 83000626
 F. T. Bliss House, Emmett, Idaho, ID-Nr. 82000345
 L. Bliss House, Westfield, New York, ID-Nr. 83001647
 Phillip Paul Bliss House, Rome, Pennsylvania, ID-Nr. 86000865

BLISS steht als Abkürzung für:
 Bi-Level Integrated System Synthesis, Methode für multidisziplinäre Optimierung von komplexen technischen Systemen
 Basic Language for Implementation of System Software, siehe BLISS (Programmiersprache)
 BLISS (Datenbank), Datenbank für Betriebswirtschaftliche Literatur
 BLISS (Unterschlupf) (Blend, Low Silhouette, Irregular Shape, Small, Secluded Location), ein improvisiertes Lager beim US-Militär

Siehe auch:
 BLIS

BLISS